ab urbe condita – od założenia miasta (Rzymu)
 area under the curve – pole pod krzywą (całka oznaczona)
 w farmakokinetyce: pole pod krzywą zależności stężenia leku od czasu
 Autodefensas Unidas de Colombia – Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii